

Botanique
Trèfle jaune est un nom vernaculaire donné spontanément à la plupart des espèces de trèfles dont les fleurs sont jaunes. Néanmoins, malgré un nombre important de telles espèces de trèfles à fleurs jaunes, l'appellation trèfle jaune est réservée généralement :

 à Trifolium aureum, nommé également Trèfle doré

 ainsi qu'à Trifolium campeste, le trèfle couché ou trèfle champêtre.

Remarque
Attention à ne pas confondre les trèfles jaunes avec des lotiers ou des luzernes à fleurs jaunes. La confusion est facile.
 D'ailleurs Anthyllis vulneraria, l'anthyllide vulnéraire est parfois appelé Trèfle jaune, par analogie.

Flore (nom vernaculaire)